Ansel ist der Name folgender

Personen:
 Ansel Adams (1902–1984), US-amerikanischer Fotograf
 Ansel Collins, jamaikanischer Musiker
 Martin F. Ansel (1850–1945), US-amerikanischer Politiker
 Sabine Ansel (* 1978), deutsche Faustballerin
 Werner Ansel (1909–1988), deutscher Verwaltungsbeamter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ansel (Colorado), im Rio Grande County
 Ansel (Kalifornien), im Kern County
 Ansel (Kentucky), im Pulaski County

 Ansel Township, im Cass County, Minnesota

Sonstiges:
 Ansel Adams Wilderness, Naturschutzgebiet in Kalifornien
 Ansel Lake, See im Tulare County, Kalifornien
 Ansel Pond, See im Windsor County, Vermont